Karassjow (Karasjow, Karasev) (russ. Карасёв) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Karasjow (* 1971), russischer Autor

 Pawel Sergejewitsch Karassjow (* 1992), russischer Fußballspieler
 
 Vadim Karasev (* 1986), deutscher Koch
 Waleri Nikolajewitsch Karassjow (* 1946), sowjetischer Kunstturner
 Wassili Nikolajewitsch Karassjow (* 1971), russischer Basketballtrainer und -spieler
 Wladimir Iwanowitsch Karassjow (1938–2021), sowjetischer Schachspieler

Siehe auch:
 Karassjowa, weibliche Form des Nachnamens
 Karassew
 Karassewytsch
 Karasowski